Označení USS Langley nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Langley (CV-1), první americká letadlová loď sloužící v letech 1922–1942
 USS Hammann (DE-131), eskortní torpédoborec třídy Edsall sloužící v letech 1943–1945, v roce 1942 původně stavěn jako USS Langley
 USS Langley (CVL-27), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1947 a posléze v letech 1951–1963 jako La Fayette u francouzského námořnictva